Die 59. Eishockey-Weltmeisterschaften im Jahre 1995 fanden in den schwedischen Städten Stockholm und Gävle (A-Gruppe) sowie in der Slowakei, Bulgarien und Südafrika statt.
Insgesamt nahmen 39 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil, was einen neuen Rekord bedeutete. Eine Qualifikation gab es in diesem Jahre nicht.

Das Turnier der A-Gruppe endete mit dem ersten Titelgewinn der Finnischen Nationalauswahl. Es war das erste Mal seit 1954, dass sich wieder eine neue Mannschaft in die Siegerliste eintragen konnte. Im Finale besiegte die finnische Nationalmannschaft ihren Erzrivalen, Gastgeber Schweden, mit 4:1.

Modus 
Es gab in diesem Jahr wieder Veränderungen im C-Gruppenbereich. So wurden die Boykott-Maßnahmen gegen Jugoslawien aufgehoben und die Mannschaft wieder zu den WM-Spielen zugelassen. Als ehemalige C-Gruppen-Mannschaft durfte das Team nun auch wieder in der C1-Gruppe antreten. Die C1-Gruppe spielte daher in diesem Jahr mit neun Mannschaften. Zudem wurde die C2-Gruppe, um neuerliche Qualifikationsspiele zu vermeiden, von acht auf zehn Mannschaften aufgestockt. Eine kleine Veränderung gab es auch erneut in der A-Gruppe, wo der Absteiger in diesem Jahr nicht wie im Vorjahr in einem Spiel der beiden Gruppen-Sechsten, sondern in zwei Vergleichen der beiden Kontrahenten ermittelt werden sollte.

A-Weltmeisterschaft 

Das Turnier der A-Gruppe wurde im schwedischen Stockholm und Gävle ausgetragen.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abschlusstabelle

Play Downs gegen den Abstieg

Play-Offs 
Viertelfinale

Abschlussplatzierung der A-WM

Meistermannschaften

B-Weltmeisterschaft 

Das Turnier der B-Gruppe wurde in der slowakischen Hauptstadt Bratislava ausgetragen. Spielort war das Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, das 3500 Zuschauern Platz bietet.

Spiele

Abschlussplatzierung der B-WM

Auf- und Abstieg

C1-Weltmeisterschaft 
Das Turnier der C1-Weltmeisterschaft wurde in Sofia, Bulgarien, ausgetragen.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abschlusstabelle

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 7–9 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 4–6 

Abschlusstabelle

Finalrunde um die Plätze 1–3 

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der C1-WM

Auf- und Abstieg

C2-Weltmeisterschaft 
Das Turnier der C2-Gruppe wurde in Johannesburg, Südafrika, ausgetragen.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abschlusstabelle

Platzierungsspiel um Platz 9

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8 
(direkte Vergleiche der Vorrunde wurden übernommen)

Abschlusstabelle

Finalrunde um die Plätze 1–4 
(direkte Vergleiche der Vorrunde wurden übernommen)

Abschlusstabelle

+ die Anzahl der mehr erzielten Tore entschied für Kroatien

Abschlussplatzierung der C2-WM

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1995 (Übersicht)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1995

1995
Weltmeisterschaft, Herren
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995
Eishockeywettbewerb in Stockholm
Sportveranstaltung in Gävle
Eishockeywettbewerb in Bratislava
Eishockeywettbewerb in Sofia
Sportveranstaltung in Johannesburg